Ráday Gedeon (1713–1792) író, irodalomszervező, földbirtokos
 Ráday Gedeon (1745–1801) koronaőr, nagybirtokos, fordító
 Ráday Gedeon bányatanácsos II. Gedeon gróf és Fáy Zsuzsanna fia
 Ráday Gedeon (1806–1873) politikus, főispán, színházigazgató
 Ráday Gedeon (1829–1901) politikus, királyi biztos, nagybirtokos
 Ráday Gedeon (1841–1883) politikus, honvédelmi miniszter, földbirtokos
 Ráday Gedeon (1872–1937) politikus, belügyminiszter, főispán, földbirtokos

Jegyzetek